Общегреческий чемпионат 1947/1948 () — 14-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1947/1948
Греция
Греция
1947 год в Греции
Спорт в Греции в 1948 году